Handrabura este un nume propriu românesc, care provine de la numele provinciei germane Brandenburg.

Handrabura se poate referi la:

Handrabura, Ananiev, sat și comună din raionul Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina
, un volost istoric din gubernia Herson

Loretta Handrabura, etnoloagă și politiciană din Republica Moldova, doctor în filologie, Ministră a Tineretului și Sportului a Republicii Moldova și fost viceministru al Educației a Republicii Moldova.

Referințe